Enholmen (Kalix-archipel), een schiereiland en voormalig eiland in de Kalix-archipel in Noord-Zweden
 Enholmen (Gotland), een eiland voor de kust van Gotland